Fabrikstadt ist:
 die deutsche Bezeichnung eines Bezirks der rumänischen Stadt Timișoara (Temeswar), siehe Fabric (Timișoara)
 eine veraltete Bezeichnung für eine Industriestadt
 der Titel des Gemäldes Fabrikstadt der Malerin Marianne von Werefkin